Ricardo Acuña ist der Name folgender Personen:

* Ricardo Acuña (Tennisspieler) (* 1958), chilenischer Tennisspieler
 Ricardo Acuña (Judoka) (* 1971), mexikanischer Judoka 
 Ricardo Acuña (Badminton), argentinischer Badmintonspieler